Metallblomflugor (Lejogaster) är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Camillo Rondani 1857. Metallblomflugor ingår i familjen blomflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blomflugor